Ménalo puede referirse a:

Ménalo era un monte de la Arcadia, presente en muchas historias de la mitología griega y conocido actualmente como Apano Chrepa.
Ménalo era una ciudad de la Arcadia.
Ménalo, un hijo de Licaón y según algunos padre de Atalanta, que dio su nombre a una ciudad fundada por él y a un monte en la Arcadia.
Ménalo, padre de Areyo, un ciudadano de Abido (Tróade) que defendió Troya durante su asedio por los aqueos y que murió a manos de Odiseo.